Comore – Stato dell'Africa orientale
 Arcipelago delle Comore – arcipelago dell'Africa orientale comprendente le isole di Grande Comore, Mohéli, Anjouan e Mayotte
Territorio delle Comore – territorio d'oltremare francese dal 1946 al 1975